В даному списку перераховані x86-сумісні мікропроцесори виробництва VIA Technologies, згрупованих за технічні характеристиками: ядра в рамках однієї групи мають багато спільного.

(Cyrix III) розроблений компанією Cyrix 

 Всі моделі підтримують набори інструкцій MMX і 3DNow!

Розробки Centaur Technology

Процесори Cyrix III, C3 
 Всі моделі підтримують набори інструкцій MMX і 3DNow!

Процесори C3, C7 
 Всі моделі підтримують набори інструкцій MMX, SSE
 Набір інструкцій SSE2, SSE3, NX bit підтримуються процесорами з ядром Esther (C5J)

VIA Nano

CHA 

 У розробці, на момент редагування списку. Деталі, наведені нижче, можуть бути змінені,
 8 ядер + нейронний процесор "NCORE" для прискорення ШІ.
 Набір інструкцій MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 AES AVX  AVX2  FMA3 SHA AVX512 AVX512F AVX512CD AVX512BW AVX512DQ AVX512VL AVX512IFMA AVX512VBMI.

Див. також 
 Список мікропроцесорів VIA C3
 Список мікропроцесорів VIA C7
 Список мікропроцесорів VIA Eden
 Список мікропроцесорів VIA Nano

Джерела

Посилання 
 Сторінка процесорів Via C3
 Сторінка процесорів Via C7
 Сторінка процесорів Via Nano

V
Мікропроцесори VIA x86